Телепне́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Телепнев, Василий Григорьевич (XVI—XVII вв) — думный дьяк Посольского приказа при царе Василии Шуйском.
 
 Телепнев, Евграф Осипович (около 1742—1788) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан 1 ранга.
 Телепнёв, Ефим Григорьевич (до 1570—1636) — русский государственный деятель.
 
 Телепнёв, Пётр Максимович (1930—2013) — советский политик, 1-й секретарь Архангельского областного комитета КПСС (1983—1989), член ЦК КПСС (1986—1990).
 Телепнев, Стахий Никитич (?—1806) — генерал-лейтенант флота.
 Телепнев, Степан Васильевич (до 1623—1646)— стольник.

См. также